Трук (Chuuk, ранее писалось Truk) — группа островов и производные названия:

 Трук (Чуук) — островная группа в Тихом океане, территория Федеративных Штатов Микронезии.
 Трук (трукцы) — микронезийский народ, коренное население островов Трук.
 Трукский язык (чуук) — микронезийский язык, коренной язык жителей островов Трук.
 Трук — один из штатов в составе Федеративных Штатов Микронезии.